Santa Iria steht für folgende Orte in Portugal:

 Santa Iria (Serpa), Region Alentejo
 Santa Iria de Azóia, Kreis Loures, Region Lisboa
 Santa Iria da Ribeira de Santarém, Kreis Santarém, Region Alentejo
 Póvoa de Santa Iria, Kreis Vila Franca de Xira, Region Lisboa